Telewizja Trwam
 Trwam – album Stachursky'ego